Distrikt Huata bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Huata (Huaylas), Distrikt in der Provinz Huaylas (Region Ancash)
 Distrikt Huata (Puno), Distrikt in der Provinz Puno (Region Puno)